

Patronyme 

 Francisco Fortuny (1865-1942), peintre, dessinateur et illustrateur argentin ;
 Marià Fortuny (1838-1874), peintre catalan ;
  Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), couturier espagnol.

Autres 
 Rue Fortuny à Paris.
 Le vase Fortuny, vase en faïence conservé au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.